Lobblet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lobblet, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (20,3 ha)
Lobblet (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjurs kommun,  (38,8 ha)
Lobblet (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725614-166664), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,25 ha)
Lobblet (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727047-167534), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,6 ha)
Lobblet (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727864-164696), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,39 ha)
Lobblet (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728658-165330), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,24 ha)
Lobblet (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730669-167494), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,6 ha)
Lobblet (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731488-166484), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (41,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn